Pichetto ist der Familienname folgender Personen:

 Gilberto Pichetto Fratin (* 1954), italienischer Politiker
 Miguel Ángel Pichetto (* 1950), argentinischer Politiker (Justizialistische Partei) und Rechtsanwalt